Esistono più comuni francesi con questo nome

Ormoy – Eure-et-Loir
Ormoy – Alta Saona
Ormoy – Yonne
Ormoy – Essonne